Pisky (ukrainisch ; russische Entsprechung Peski/Пески) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, siehe Pisky (Kupjansk)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Walky, siehe Pisky (Walky)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Pisky (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Iwankiw, siehe Pisky (Iwankiw)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, siehe Pisky (Starobilsk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Brody, siehe Pisky (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, Siedlungsgemeinde Schtschyrez, siehe Pisky (Lwiw, Schtschyrez)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, Siedlungsgemeinde Welykyj Ljubin, siehe Pisky (Lwiw, Welykyj Ljubin)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, siehe Pisky (Baschtanka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Nowa Odessa, siehe Pisky (Nowa Odessa)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Koselschtschyna, siehe Pisky (Koselschtschyna)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja, siehe Pisky (Lochwyzja)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lubny, siehe Pisky (Lubny)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Pisky (Korosten)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Popilnja, siehe Pisky (Schytomyr, Popilnja)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Landgemeinde Stanyschiwka, siehe Pisky (Schytomyr, Stanyschiwka)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Buryn, siehe Pisky (Buryn)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Ochtyrka, siehe Pisky (Ochtyrka)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Romyn, siehe Pisky (Romyn)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bachmatsch, siehe Pisky (Bachmatsch)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bobrowyzja, siehe Pisky (Bobrowyzja)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korjukiwka, siehe Pisky (Korjukiwka)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Tschernihiw, siehe Pisky (Tschernihiw)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Horochiw, siehe Pisky (Horochiw)

Siehe auch:
 Peski, russische Entsprechung
 Bisky